Джо́плин () — английская фамилия, а также несколько топонимов.

Топонимы
 Джоплин — населённый пункт в Миссури
  — населённый пункт в Монтане
  — населённый пункт в Техасе
  — населённый пункт в Вирджинии
  — населённый пункт в Западной Вирджинии

Персоналии
 Джоплин, Дженис (1943—1970) — американская блюзовая и рок-певица.
 Джоплин, Скотт (1867 или 1868—1917) — американский композитор и пианист, автор многочисленных рэгтаймов.
 Джоплин, Джош (род. 1972) — американский автор-исполнитель.